een soort pot: Olla
de plaatsnaam: Olla (Louisiana)
een geslacht van schimmels uit de familie Hyaloscyphaceae Olla (schimmel)